

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 9 podstawowych 
 Łążek – część miasta Wisła
 Łążek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie
 Łążek – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica 
 Łążek – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica 
 Łążek – część wsi Olszówka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Łążek – część wsi Winiary w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Łążek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Kuczbork-Osada
 Łążek – część wsi Krościenko Wyżne w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krościenko Wyżne
 Łążek – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaklików 
 Łążek – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Kaliska 
 Łążek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów 
 Łążek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa
 Łążek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa

Inne 
 Łążek – gromada
 Łążek – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Łążek Chwałowski, Łążek Garncarski, Łążek Ordynacki, 
 Nowy Łążek, Stary Łążek